Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

3001–3100. • 3101–3200. • 3201–3300. • 3301–3400. • 3401–3500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája

en:List of minor planets: 3001–4000
an:Lista d'asteroides (3001-4000)
ast:Llista d'asteroides (3001-4000)
ca:Llista d'asteroides (3001-4000)
cs:Seznam planetek 3001-3250
es:Anexo:Asteroides (3001)–(4000)
eu:Asteroideen zerrenda (3001-4000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (3001-4000)
it:Lista di asteroidi (3001-4000)
ja:小惑星の一覧 (3001-4000)
la:Index Asteroidum 3001-4000
nn:Nummererte småplanetar/3001–4000
pl:Lista planetoid 3001-4000
pt:Anexo:Lista de asteroides (3001-4000)
sk:Zoznam planétok 3001-3250
sl:Seznam asteroidov (3001-3250)
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 3001–4000
zh:小行星列表/3001-4000